Влади́мир Бори́сович Бе́хтерев (22 апреля 1973, Ижевск) — российский и киргизский биатлонист. Мастер спорта международного класса.

Биография 

Родился г. Ижевске. В своем родном городе начал заниматься биатлоном.  В 1994 году окончил Удмуртский государственный университет. С 1993 года — работал спортсменом-инструктором комитета по физической культуре и спорту Ханты-Мансийского автономного округа. В сезоне 1999/2000 ему удалось пробиться в основную мужскую сборную России. За неё Бехтерев выступал на этапах Кубка Мира и Чемпионате Европы. Но из-за слабого лыжного хода ему не удалось выдержать конкуренции в составе сборной.

Через два года спортсмен принял решение выступать за Киргизию. За новую сборную он провел один сезон в розыгрыше кубка мира 2002/2003 г.г. Но выйти на высокий уровень и показать хорошие результаты Бехтереву не удалось, после чего он объявил о завершении карьеры.

Достижения 

 Чемпион мира среди юниоров: (1)
 Чемпион мира по летнему биатлону: (1) (1998)
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: (1) (2000)
 Чемпион России по биатлону: (2)
 Наивысший результат на этапах кубка мира: 22-ое место в преследовании в итальянской Антерсельве в сезоне 1999/2000

Примечания

Ссылки 
 Профиль IBU 
 Биография 

Биатлонисты России
Биатлонисты Киргизии
Чемпионы мира по летнему биатлону